Guerra de África puede referirse a:

En la historia de Roma, especialmente:
Tercera guerra púnica
De Bello Africo, "Sobre la guerra de África", en latín, parte del corpus cesariano
Guerra de Yugurta
Justiniano I#Campañas contra el Reino vándalo (533 – 534)

Campañas africanas de las Guerras Mundiales:
Primera Guerra Mundial#La guerra en África
Campaña en África Occidental (Primera Guerra Mundial)
Teatros de operaciones de la Segunda Guerra Mundial: África y Medio Oriente
Campaña en África Occidental (Segunda Guerra Mundial)
Campaña de África Oriental (Segunda Guerra Mundial)

En la historia de España, especialmente las también denominadas Guerras de Marruecos -véase también Protectorado español de Marruecos-:
 Primera Guerra de Marruecos
 Guerra de Margallo
 Guerra de Melilla
 Guerra del Rif

En la historia de Portugal, especialmente:
Guerra Colonial Portuguesa o Guerra de Ultramar

En la historia más reciente de África, especialmente:
Segunda Guerra del Congo o Guerra Mundial de África.

 Africa